

Совєтське міське поселення — муніципальне утворення, Совєтський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Совєтське міське поселення — муніципальне утворення, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Совєтське сільське поселення